|-
| 73301 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73302 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73303 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73304 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73305 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73306 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73307 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73308 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73309 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73310 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73311 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73312 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73313 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73314 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73315 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73316 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73317 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73318 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73319 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73320 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73321 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73322 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73323 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73324 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73325 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73326 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73327 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73328 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73329 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73330 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73331 - || || 15 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73332 - || || 10 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73333 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73334 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73335 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73336 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73337 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73338 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73339 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73340 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73341 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73342 Guyunusa || || 4 de maig, 2002 || Los Molinos || Los Molinos
|-
| 73343 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73344 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73345 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73346 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73347 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73348 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73349 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73350 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73351 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73352 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73353 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73354 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73355 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73356 - || || 15 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73357 - || 2002 KB || 16 de maig, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 73358 - || || 17 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73359 - || || 17 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73360 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73361 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73362 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73363 - || || 27 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73364 - || || 27 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73365 - || || 29 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73366 - || || 29 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73367 - || || 29 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73368 - || || 16 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73369 - || || 17 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73370 - || || 17 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73371 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73372 - || || 18 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73373 - || || 19 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73374 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73375 - || || 4 de juny, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73376 - || || 4 de juny, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73377 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73378 - || || 7 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73379 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73380 - || || 2 de juny, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73381 - || || 4 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73382 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73383 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73384 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73385 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73386 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73387 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73388 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73389 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73390 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73391 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73392 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73393 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73394 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73395 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73396 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73397 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73398 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73399 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73400 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3